Реставрациони́зм, также называемый христианским примитивизмом, — это вера в то, что христианство было или должно быть восстановлено в соответствии с тем, что известно об апостольской ранней церкви, которую реставраторы рассматривают как поиск более чистой и древней формы религии.

Идеи Реставрации (этот термин обозначает восстановление новозаветной церкви и церковного единства на основании библейской истины) возникли в конце XVIII века в США в ряде методистских, пресвитерианских и баптистских общин. Их лидеры выступали за единство и возвращение к исключительному авторитету Писания. Самая крупная из «реставраторских» групп возникла в среде пресвитериан в штатах Кентукки и Теннеси. Их лидером был  (1772—1844), ставший в 1798 году священником в  в округе Бурбон — месте, которое вскоре стало центром самого крупного духовного пробуждения в Америке. Там собирались толпы от десяти до тридцати тысяч человек, чтобы слушать проповеди баптистских, методистских и пресвитерианских священников. В результате Стоун сделал вывод, что деноминационные барьеры не должны препятствовать единству Церкви.

Пресвитерианский синод штата Кентукки призвал к ответу Стоуна и ещё пятерых священников за их необычную открытость в отношениях с христианами других деноминаций. Но прежде чем синод смог собраться и назначить им наказание, они образовали собственную ассоциацию — . Однако уже через год они решили, что существование самой этой Спрингфилдской пресвитерии противодействует достижению единства христиан, поэтому они приняли решение о её упразднении. Причины такого решения они изложили в написанной в 1804 году «Последней воле и завещании Спрингфилдской пресвитерии». Основные идеи, изложенные в данном документе, таковы: отрицание разграничения на духовенство и мирян; доступность Библии каждому верующему; внутреннее самоуправление каждой общины; только Писание, как мерило веры и практики; призыв к взаимной терпимости.

Последователи Стоуна начали называть себя просто «христианами», основывая «церкви Христа». К 1820-м годам движение Стоуна выросло до двенадцати тысяч человек, во многом благодаря тому, что целые конгрегации  стали называться просто «христианами». Наряду со Стоуном основными идеологами движения Восстановления были , 1763—1854) и его сын Александр Кэмпбелл, 1788—1866). Стоун завязал дружбу с бывшим баптистским проповедником и последователем Кэмпбелла Джоном Т. Джонсоном. Они организовали конференцию в  и Лексингтоне (31 дек. — 1 янв. 1831—1832 гг.). На ней , видный последователь Кэмпбелла и проповедник, сделал одно из самых известных заявлений движения Реставрации: «Так давайте же, братья мои, не будем больше кэмпбеллистами или стоунистами, Новыми Светочами или Старыми Светочами, или какими бы то ни было особыми светочами. Но давайте обратимся к Библии и только лишь к Библии, ведь это единственная книга, способная дать нам весь тот Свет, в котором мы нуждаемся». После этого Смит и Стоун пожали друг другу руки, и их общины приняли Вечерю как одна община, хотя процесс объединения движений завершился не сразу.

Многие реставрационистские деноминации верили, что они восстановили христианство в первоначальном, аутентичном виде, хотя успешность реставрации в этих деноминациях воспринималась другими церквами и группами критически. Реставрационистские верования побуждали своих адептов стремиться возвратиться к структуре, этике и опыту раннего христианства, однако такой опыт зачастую приводил к выходу ряда движений и групп за пределы христианской ортодоксии в целом и протестантизма в частности.

К реставрационистским движениям в рамках протестантизма относят следующие течения:
 
 Ученики Христа
 
 
 Истинная церковь Иисуса
  и др.

Иногда к протестантским реставрационистским движениям относят также некоторые группы пятидесятников (например, единственники, Международная объединённая пятидесятническая церковь и ранний адвентизм. Такие дореформационные деноминации, как вальденсы, лолларды, анабаптисты, гуситы и их преемники моравские братья, тоже рассматриваются как реставрационистские.

К парахристианским группам и течениям реставрационистского происхождения относятся:

 Церковь Иисуса Христа Святых последних дней;
 Сообщество Христа;	
 Свидетели Иеговы;
  ;
 «Христианская наука» и др.

Примечания

Ссылки 
 Энсил Дженкинс. Первые шаги движения Реставрации
 Энциклопедия народов мира Etnolog.ru — Церкви Христа.
 Restoration Movement — Христианские церкви + Церкви Христа + Ученики Христа.
 RestorationUnity.com — сайт церквей реставрационистского направления.
 «A Tale of Two Restorations» — сравнительный анализ реставрационизма мормонов и А. Кэмпбелла (с мормонских позиций).
 Церковь Христа в США и в Украине: история и современность  — Библиотека «Религии мира», т. 4. — Донецк: Норд-Пресс, 2010. — 600 с, илл.